Sabily (, Mon chemin) est un système d'exploitation gratuit, libre créé par et pour des musulmans. Il est dérivé d'Ubuntu, l'OS Linux, et dispose nativement de paquets pré-installés de la langue arabe.

En plus des logiciels principaux d'Ubuntu (navigateurs, suite Office, logiciels média de vidéo et d'audio) Sabily inclut des logiciels islamiques (horaire de prière, lecture et étude du Coran, calendrier islamique, etc) et propose une interface retouchée.

Versions disponibles 
Il existe trois versions de Sabily :

La petite version contient les principaux paquets islamiques, avec la retouche de l'interface et la reconnaissance de la langue arabe.

La version complète (1,55 GB), comporte tous les aspects de la petite version avec, en plus, des logiciels éducatifs et de multimédia.

La version ultimate (3,3 GB), comporte les mêmes logiciels que la version complète plus des audios de récitation du Coran en mode offline.

Voir aussi 
Zakat
Logiciel libre
Licence publique générale GNU

Références

Liens externes 
 Official website
 sabily blogsphere: Sabily 11.04 Badr Released
 Quick Look: Ubuntu Muslim Edition 10.10 (Sabily Al Quds)
 Sabily 10.04 review from Desktop Linux Reviews
 Sabily 9.04 review from Softpedia
 Sabily 9.04 review from ExtremeTech
 Sabily 9.04 reviewed in LinuxToday 

Distribution dérivée d'Ubuntu
Live CD